

Sigle 
 Imperial Chemical Industries – azienda chimica britannica
 Imposta comunale sugli immobili – imposta italiana
 Industrie Cinematografiche Italiane – casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana
 Information Control Interface
 Italia Crociere Internazionali – joint venture tra la società Italia Navigazione e armatori privati, per il servizio crociere.

Codici 
 ICI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cicia (Figi)

Informatica 
 ICI – linguaggio di programmazione

Altri progetti